Anguispira knoxensis är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1899.  Anguispira knoxensis ingår i släktet Anguispira och familjen Discidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
knoxensis